Битва при Пултуске:

 Битва при Пултуске (1703)
 Битва при Пултуске (1806)
 Бой под Пултуском (1939)